Melvonte est une ville fictive des Royaumes oubliés, un monde de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Située sur la côte nord de la Mer de Lune, près du Thar, Melvonte est une cité marchande comptant de nombreuses forges. Elle possède un grand port industriel. La cité est froide et grise, souvent recouverte de brume venant de la mer.

Gouvernement 
Le Conseil des Seigneurs dirige la cité de Melvonte, même si ses membres sont plus préoccupés par leurs coffres et leurs affaires. Tout marchand reconnu peut acheter un siège vacant pour  pièces d'or. Un nouveau siège peut être créé contre  pièces d'or.

Commerce 
Les guildes marchandes possèdent presque tout le pouvoir en ville. Certaines abritent aussi des réseaux criminels, ce qui a parfois causé des problèmes avec les marchands voisins venant faire des affaires dans la région.
Les navires de Melvonte ravitaillent Mulmastre et Montéloi, qui redistribuent les biens dans leurs régions respectives. Le commerce avec Château-Zhentil est dangereux et rare, bien souvent uniquement du marché noir.

Religion 
On y trouve des temples dédiés à Loviatar, Gond et Lliira.

Lieux d'intérêt 
 Le Repos du Fouet, temple de Loviatar où vivent 17 prêtres et la Grande Maîtresse du Fouet Suzildara Sharranen.
 Le Magasin de Blackalbuck est un entrepôt tenu par le Ménestrel Ulblyn Blackalbuck. Une grande terrasse permet d'exposer les marchandises.
 Le Magasin d'Hermuk est un excellent endroit où acheter des provisions et aussi des objets exotiques.

Ville des Royaumes oubliés